Gilly puede referirse a:

Geografía 
Gilly, comuna suiza del cantón de Vaud.
Gilly, sección de la ciudad de Charleroi en Bélgica.
Gilly-sur-Isère, comuna francesa del departamento de Saboya.
Gilly-sur-Loire, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
Gilly-lès-Cîteaux, comuna francesa del departamento de Côte d'Or.

Personas 
 Charles Louis Gilly, botánico estadounidense.
 Adam Gilchrist, jugador de críquet australiano cuyo apodo era Gilly.